Nueva Santa Rosa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Nueva Santa Rosa, kommun, 
 Nueva Santa Rosa, Guatemala, Departamento de Santa Rosa,

Mexiko 

 Nueva Santa Rosa, Mexiko, ort, delstaten Mexiko, Atenco,